▶ Backsteinbauwerke der Gotik – Übersicht

– siehe auch romanische Backsteinbauten in Dänemark –

Die Liste der Backsteinbauwerke der Gotik in Dänemark ist eine möglichst vollständige Zusammenstellung der Bauwerke der Backsteingotik in Dänemark. Sie ist Teil des Listen- und Kartenwerks Backsteinbauwerke der Gotik. Darin sind diese Bauwerke möglichst vollständig aufgelistet, in allen entsprechenden Ländern Europas. Aufgenommen sind nur Bauten, an denen der Backstein irgendwo zutage tritt oder, bei geschlämmten Oberflächen, wenigstens die Backsteinstruktur von Mauerwerk erkennbar ist.

Umfang:
Diese Liste umfasst 1162 Einträge von Gebäuden und Gebäudegruppen.

Hintergrundinformationen:
 NM = Seiten aus dem Kompendium Danmarks Kirker in der digitalen Bibliothek des NationalMuseums. Die gedruckten Grundlagen sind ab 1927. Da die Erfassung immer noch Lücken aufweist, erscheinen laufend weitere „Hefte“ und werden auch ins Internet gestellt, zuletzt wohl 2017.
 Bei Listeneinträgen „NM (→PDF)“ ist auf der verlinkten Unterseite ein PDF mit der Gebäudebeschreibung abzurufen.
 Bei Listeneinträgen „NM (PDF)“ ist das PDF mit der Gebäudebeschreibung direkt verlinkt.
Das PDF beginnt jeweils mit der Geschichte der Pfarrei, dann kommt die Umgebung der Kirche, insbesondere der Kirchhof, danach erst, meist unter der Überschrift „BYGNING“, die Gebäudebeschreibung.
 Trap = Statistik-Topographisk Beskrivelse af Kongeriket Danmark (Statistisch-topografische Beschreibung des Königreichs Dänemark), begonnen von dem Staatssekretär Jens Peter Trap, später fortgeführt von H. Weitemeyer, V. Falbe-Hansen und H. Westergaard. Die ersten drei Ausgaben (1856–1860, 1872–1879 und 1898–1906) wurden von dem nicht-kommerziellen Freiwilligenprojekt Runeberg als digitaler Text ins Internet gestellt. Das Projekt darf wohl als gleichwertig beispielsweise zu Wikisource gelten.
 FBB = Fredede & bevaringsværdige bygninger (Geschützte und erhaltenswürdige Gebäude), Denkmaldatenbank des Kulturministeriums mit Fredningsliste (Denkmalschutzliste)
 HA = Historisk Atlas, gemeinsames Projekt von 220 Kultureinrichtungen
 Außer bei einigen Gebäuden mit deutschem Wikipedia-Artikel ist mit dem Kürzel (CC) die zugehörige Kategorie der Wikimedia Commons verlinkt.

Anmerkungen zur Terminologie:
 Die dänische Bezeichnung „Våbenhus“ („Waffenhaus“) für den in Dänemark üblichen Anbau vor dem Eingang von Dorfkirchen wurde mit „Eingangsbau“ übersetzt, da diese Vorräume in der Regel geschlossen und oft nicht groß sind, was durch das deutsche Wort „Vorhalle“ schlecht wiedergegeben wird.
 Für Backsteine im Klosterformat wird hier ‚Klosterbackstein‘ verwendet. In Dänemark heißen diese Backsteine „Munkestener“, in den Niederlanden „Kloostermoppen“.

Detaillierte Verteilungskarten:
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung auf der Insel Seeland (mit Hauptstadtregion)
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in der Region Seeland (mit südlichen Nachbarinseln)
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in der Region Süddänemark
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Mitteljütland
 Backsteinbauwerke der Gotik/Verteilung in Nordjütland

Seeland – Hauptstadtregion 

– Region Hovedstaden (Hauptstadt), nordöstlicher Teil der Insel Sjælland (Seeland) –

(Anzahl: 78 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Seeland – übrige Insel 

(Anzahl: 280 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Lolland, Falster, Bogø, Møn 

– Süden der Region Sjælland (Seeland) –

(Anzahl: 84 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Fünen, Ærø, Langeland 

– Die östlich des Kleinen Belt gelegenen Teile der Region Süddänemark –

(Anzahl: 161 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Südliches Jütland 

– Die westlich des Kleinen Belt gelegenen Teile der Region Syddanmark (Süddänemark);das ist mehr als das traditionelle Sønderjylland (Nordschleswig) –

(Anzahl: 161 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Die Kommune Esbjerg ist alphabetisch bei ihrem architekturhistorisch interessantesten Ort eingeordnet, bei Ribe.

Region Mitteljütland 

(Anzahl: 260 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Region Nordjütland 

(Anzahl: 138 Zeilen, also Bauwerke und Gruppen von Bauwerken)

Siehe auch 
 Backsteingotik
 Backsteinromanik

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Backsteingotik in Danemark
!Backsteinbauwerke